В природе существует большое множество прямокрылых () распространённых повсеместно.

Короткоусые прямокрылые 

 Подотряд: 
 Инфраотряд: 
 Надсемейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Надсемейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 †Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 †Надсемейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 Надсемейство: 
 Семейство: 
 Надсемейство: 
 Семейство: 
 Надсемейство: 
 Семейство: 
 Надсемейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Надсемейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Инфраотряд: 
 †Надсемейство: 
 Семейство: 
 Надсемейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство:  (триперстовые)
 Инфраотряд: Неопределённые
 †Семейство: 
 Подотряд: 
 †Инфраотряд: 
 †Надсемейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 †Надсемейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 Инфраотряд: 
 Надсемейство: 
 †Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 †Семейство: 
 Инфраотряд: 
 †Надсемейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 †Надсемейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 †Надсемейство: 
 †Семейство: 
 Инфраотряд: 
 Надсемейство: 
 Семейство: 
 Инфраотряд: 
 Надсемейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Семейство: 
 Надсемейство: 
 Семейство: 
 Инфраотряд: 
 Надсемейство: 
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 Семейство: 
 †Семейство: 
 Надсемейство: 
 †Семейство: 
 Семейство: 
 Инфраотряд: Incertae sedis
 †Семейство: 
 †Семейство: 
 †Надсемейство: 
 †Семейство:

Ссылки 
BioLib Taxon profile — order grasshoppers, crickets and katydids Orthoptera

Литература 
 Béthoux, O.; Nel, A. 2002: Venation pattern and revision of Orthoptera sensu nov. and sister groups. Phylogeny of Palaeozoic and Mesozoic Orthoptera sensu nov. Zootaxa, 96: 1-88. Abstract & excerpt

Списки таксонов насекомых
Прямокрылые
Прямокрылые
Прямокрылые